

Biografia 
L'attività di Claessen inizia nel 1998, nello studio di registrazione realizzato nella propria camera da letto. Frutto del suo lavoro, un demo intitolato "The Groove Studio".

Nel 2000 partecipa ad una competizione per il missaggio di brani dei Vengaboys e vince con il remix di "Cheekah Bow Bow (That Computer Song)", che compare poi come bonus track in un singolo dei Vengaboys.
È in questo periodo che il suo demo "On the Move" acquista notorietà e compare nelle selezioni di disc jokey di fama internazionale. Incoraggiato da questo primo successo, Barthezz firma un contratto con la casa discografica Purple Eye e nel 2001 pubblica per l'appunto il singolo "On the Move". Il brano raggiunge la prima posizione in diverse classifiche nazionali e gradualmente diventa un successo internazionale.
Nello stesso anno, un altro singolo contribuisce a renderlo famoso: "Infected".

Nel 2002 Barthezz viene nominato per due TMF Awards e pubblica il singolo "Rock 'n' Roll", che oltre alla versione originale comprende i remix curati da DuMonde (JamX & DeLeon).
Curiosamente, Claessen pubblica il singolo sotto lo pseudonimo Stereoshaker a causa di contrasti con la propria casa discografica.

Discografia

Singoli 

 2001: On The Move (come Barthezz)
 2001: Infected (come Barthezz)
 2002: Rock 'n' Roll (come Stereoshaker)
 2004: Persona Non Grata (come Bart Claessen)
 2005: Playmo (come Bart Claessen)
 2008: Catch me (come Bart Claessen)
 2008: Madness (come Bart Claessen)
 2008: When Morning Comes (come Bart Claessen)
 2008: First Light (come Bart Claessen)
 2010: Elf (come Bart Claessen)
 2010: Hartseer (come Bart Claessen)
 2010: If I Could (come Bart Claessen)
 2011: The Man Who Knew Too Much  (come Bart Claessen)
 2011: El Dorado (come Bart Claessen)
 2011: Fantomah (come Bart Claessen)

Collegamenti esterni